Елена Анкудинова:
 
 Анкудинова, Елена Андреевна (1953—2015) — искусствовед, директор Ярославского-музея-заповедника в 2001—2010 годах.